Uman peut désigner :
 Uman, une municipalité des États fédérés de Micronésie ;
 Umán, une ville du Mexique.
 orthographe alternative de la ville d'Ouman en Ukraine.
 Original Uman, rappeur et chanteur belge